DEO eller deo har flere betydninger:
 Deodorant – produkt der spreder duft
 Danmarks Elev Organisation – Den socialdemokratiske elevorganisation i Danmark til 2004
 Oplysningsforbundet DEO – til fremme af debat og oplysning om Den Europæiske Union